Kanada:
 Grand Forks – miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska

Stany Zjednoczone:
 Grand Forks – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Grand Forks (ang. Grand Forks County) – hrabstwo w stanie Dakota Północna
 Grand Forks (ang. Grand Forks Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Grand Forks (ang. Grand Forks Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks